SLC27A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 646 амінокислот, а молекулярна маса — 71 108.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки